

Населені пункти та їхні частини
 Вількаси — село в гміні Ґіжицько Гіжицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Вількаси — село в гміні Велічкі Олецького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Вількаси — осада в гміні Ґолдап Ґолдапського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки